Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frank Dancevic che ha battuto in finale Kevin Anderson 4-6, 6-3, 7-64.

Teste di serie 

 Marcos Baghdatis (secondo turno)
 Miša Zverev (primo turno)
 Arnaud Clément (quarti di finale)
 Kei Nishikori (primo turno)

 Kevin Anderson (finale)
 Philipp Petzschner (secondo turno)
 Gilles Müller (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2008